Unter Französische Botschaft gibt es folgende Artikel

 Französische Botschaft in Berlin
Französische Botschaft in Bonn
Französische Botschaft in Bratislava
Französische Botschaft in Kiew
Französische Botschaft in Prag
Französische Botschaft in Rom
Französische Botschaft in Saarbrücken
 Französische Botschaft in Wien